Bergamini ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Bergamini (1871–1962), italienischer Journalist und Politiker
 Carlo Bergamini (1888–1943), italienischer Admiral
 Donato Bergamini (1962–1989), italienischer Fußballspieler
 Giancarlo Bergamini (1926–2020), italienischer Florettfechter
 Mario Bergamini (1900–1987), italienischer Radrennfahrer
 Silvio Bergamini (* 1926), italienischer Ruderer

 Bergamini (Familie), italienische Künstlerfamilie aus Carrara (16. bis 18. Jahrhundert)